L'aire urbaine du Mans est une aire urbaine française centrée sur l'unité urbaine du Mans dans la Sarthe.

Caractéristiques 
D'après la délimitation établie par l'INSEE, l'aire urbaine du Mans est composée de , toutes situées dans la Sarthe. 

13 unités urbaines sont incluses dans l'aire urbaine, à savoir les unités urbaines de La Bazoge, de Cérans-Foulletourte, de Champagné, d'Écommoy, de Joué-l'Abbé, du Mans, de Mulsanne, de Parigné-l'Évêque, de Sainte-Jamme-sur-Sarthe, de Savigné-l'Évêque, de Spay, de La Suze-sur-Sarthe et de Trangé.

En 2015, sa population s’élève à  et en fait la  urbaine française.

Le tableau suivant détaille la proportion de cette aire urbaine sur le département (les pourcentages s'entendent en proportion du département) :

Composition de l'aire urbaine 
La liste des communes de l'aire urbaine du Mans est la suivante :

Évolution démographique

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Données générales
 Aire urbaine en France
 Liste des aires urbaines de France
 Données relatives au département de la Sarthe
 Aires urbaines dans la Sarthe
 Unités urbaines dans la Sarthe
 Liste des communes de la Sarthe
 Démographie de la Sarthe
 Données relatives à l'aire urbaine du Mans
 Unité urbaine du Mans

Liens externes 
 Statistiques (dossier complet) de l'aire urbaine du Mans (028)., sur le site de l'Insee

Mans
Mans